Всі Великі Магістри тамплієрів походили з Франції:

Лицарські ордени
Орден Тамплієрів
Великі магістри тамплієрів